Gülüstan – centro abitato del distretto di Culfa, in Azerbaigian
 Gülüstan – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian